Ștefan Oprea se poate referi la unul din următoarele următoare:
 Ștefan Oprea, agronom român
 Ștefan Oprea, critic de teatru și film român
 Ștefan Oprea, general român
 Ștefan-Radu Oprea, senator român